La Sacred Heart Catholic Church est une église catholique à Tampa, en Floride, dans le sud-est des États-Unis.

Liens externes 

 
 

Église catholique aux États-Unis
Religion en Floride
Tampa
Bâtiment en Floride